

Кратово — місто, община Кратово, Північно-Східний регіон

Кратово — селище міського типу, Раменський район, Московська область

Кратово — село, община Прибой, Златиборський округ